Аке́дия ( — небрежность, беззаботность,  — уныние) — богословский термин, а также меланхолическое состояние, в котором человек не видит смысла в собственных занятиях. Акедию вызывает одиночество и сомнение в осмысленности своих занятий.

Описание 
История акедии начинается от византийских монахов, которые понимали его как состояние духа, в котором человек отпадает от божественной благодати.

В древнегреческом языке акедия означает небрежность или беззаботность.

Термин впервые появляется у христианских монахов-еремитов, которые большую часть времени проводили в одиночестве в своих кельях и собирались только для совместной трапезы или молитвы. Акедия — самое тяжёлое испытание, которое ждёт человека, вставшего на путь духовной жизни. В этом испытании монах вынужден столкнуться не с внешними искушениями, а с самим собой.

Со временем акедия превратилась в грех уныния.
Уныние захватывает всю душу и приводит её в состояние изнеможения, парализует духовную жизнь, человек не имеет мужества устоять против искушений.

В дальнейшем акедия стала ассоциироваться также с другим пороком — ленью. Приблизительно в XVI веке акедия разделилась на две ветви: психическая соединилась с меланхолией — подавленностью, мрачным состоянием духа — и приписывалась знати, социальная объяснялась ленью, халатностью и безволием, и приписывалась простолюдинам.

В начале XX века, в конце и после первой мировой войны, европейские интеллектуалы вспомнили термин и стали называть акедией такое меланхолическое состояние, попадая в которое человек не видит смысла в собственных занятиях. Деятельность, которая раньше вызывала жгучий интерес, представляется тусклой и никчёмной.

С XVIII века меланхолию часто связывали с умственным переутомлением и даже называли «болезнью учёности». В середине XX века уныние, связанное с умственным переутомлением, конкретизировалось как акедия («смертельный холод акедии» — Рагнар Гранит, нейрофизиолог, 1940).

Ролан Барт в своих лекциях описывал акедию как утрату инвестиции в выбранный ранее образ жизни — состояние, близкое к депрессии: 
Олдос Хаксли написал эссе об акедии, в котором описал её как состояние ума:

См. также 
 Монашество
 Грех
 Уныние
 Апатия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Блуд А. А.  / Александр Александрович Блуд (к. филос. н.) — Покровские чтения № VI — 2013 (29−31 октября)

Психология личности
Симптомы психических расстройств
Эмоции
Христианская философия
Религиозная терминология